Miejscowości w Polsce:
 Piegłowo-Kolonia
 Piegłowo-Wieś